Кля́цкин — еврейская фамилия; имеет женскую форму Кляцкина.
 Кляцкин, Исай Герцевич (1895—1978) — затем заместитель начальника научно-технического комитета Главного управления связи Советской армии, генерал-майор технических войск.
 Кляцкин, Михаил Герцович (1897—1926) — советский шахматист и шахматный композитор, брат И. Г. Кляцкина.
 Кляцкин, Саул Маркович (1908—1982) — советский военный историк.
 Кляцкин, Семён Залманович (1909—1942) — советский скульптор.

См. также